Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные США, Австралии, Словакии, Японии, Франции, Швейцарии, Белоруссии и Словении.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

США — Белоруссия

Япония — Словения

Словакия — Франция

Швейцария — Австралия

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа